.

Origine e diffusione
Deriva dal nome anglosassone Eadric, composto da ead ("ricco", "benedetto") e ric ("capo", "signore"); il primo elemento si riscontra anche in nomi quali Edgardo, Editta, Edmondo, Edvino, Edulf ed Edoardo, mentre il secondo è presente anche in Adalrico, Godric e Kendrick. È inoltre imparentato con Odorico, composto dai corrispettivi germanici di questi due elementi.

Dopo la conquista normanna dell'Inghilterra il nome cadde perlopiù in disuso: viene occasionalmente ripreso nei tempi moderni, ma rimane di scarsa diffusione.

Persone

Edric Bastyan, generale e politico inglese

Variante Eadric

Eadric Streona, nobile anglosassone

Il nome nelle arti
Edric è un personaggio della serie di romanzi del Ciclo di Dune, scritto da Frank Herbert.
Edric Dayne e Edric Storm sono due personaggi della serie di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco, scritta da George R. R. Martin.
Edric Vosper è un personaggio del videogioco Harry Potter e la Coppa del Mondo di Quidditch.

Note

Prenomi di origine anglosassone